Wendiceratops é um gênero de dinossauro ceratopsiano centrosaurino herbívoro do Cretáceo Superior do Canadá. Seus fósseis foram encontrados na Formação Oldman, no sul de Alberta em 2011. Em 2015 foi descrito pelos paleontólogos David Evans e Michael Ryan, a partir do holótipo TMP 2011.051.0009. A espécie-tipo é denominada Wendiceratops pinhornensis.

Descoberta

Em 2010, a caçadora de fósseis canadense Wendy Sloboda encontrou uma pilha de ossos identificados como de dinossauros do clado Centrosaurinae na Pinhorn Provincial Grazing Reserve ao sul do Rio Milk, Condado de Forty Mile No. 8, Alberta. Em 2011, uma equipe do Royal Tyrrell Museum explorou o local e começou a escavar fósseis. No ano seguinte, uma sobrecarga profunda foi removida. Em 2013 e 2014, vários fósseis foram descobertos.

Em 2015, os paleontólogos David Evans e Michael Ryan nomearam e descreveram a espécie-tipo Wendiceratops pinhornensis. O nome genérico combina uma referência a Wendy Sloboda com um ~ceratops grego latinizado, "cara de chifre". O nome específico refere-se à proveniência da Reserva Pinhorn. Wendiceratops foi o segundo ceratopsiano descoberto e nomeado em 2015. A descoberta desta nova espécie de dinossauro com chifres - começando do solo em Alberta, através de estudos científicos e restauração, até sua eventual reconstrução e exibição pública no Museu Real de Ontário (ROM) - foi capturada na série HISTORY e no site associado Dino Hunt Canadá.

O holótipo, TMP 2011.051.0009, foi encontrado em uma camada da Formação Oldman, datada do estágio Campaniano. A camada de lamito, com 40 centímetros de espessura e provavelmente depositada em um único evento, tem uma idade superior possível de 79 milhões de anos e uma idade inferior de 78,7 milhões de anos. O holótipo consiste em um osso parietal direito. Sob a suposição de que o leito ósseo continha apenas uma única espécie centrosaurina, todo o material fóssil adicional com tais características foi referido como sendo do Wendidiceratops pinhornensis, para um total de 184 espécimes representando vários indivíduos, incluindo juvenis. Os ossos compreendem elementos do crânio, mandíbulas inferiores, coluna vertebral, cintura escapular, pelve e membros. Eles são amplamente desarticulados. Além dos ossos de Wendiceratops, foram encontrados restos de terópodes tiranossaurídeos, crocodilos, peixes e plantas.

Descrição

Wendiceratops pesava cerca de uma tonelada e tinha um comprimento de cerca de 6 metros.

Os autores que descrevem indicaram dois traços únicos, ou autapomorfias: na borda posterior do babado do pescoço, o segundo e terceiro epiparietais, que são ossificações da pele aderidas à borda, têm base larga, são verticalmente grossos e curvam-se obliquamente para cima para a frente , pendendo dos ramos laterais posteriores e externos do osso parietal. O ísquio tem uma extremidade inferior retangular expandida.

Wendiceratops é ainda distinguido pela presença de um chifre de nariz ereto e pela falta de um espigão vertical no babado traseiro. O chinês Sinoceratops  tem epiparietais semelhantes, mas, além disso, um epiparietal na linha média central e saliências abaixo dos epiparietais, que estão ausentes no Wendiceratops.

Esqueleto
Enquanto as espécies centrosaurinas possuíam um padrão único de ornamentação de babados, seu esqueleto pós-craniano, as partes do corpo atrás do crânio, era muito conservador, ou seja, mostrava pouca variação. Assim, os descritores puderam encontrar pouca distinção entre os ossos pós-cranianos de Wendiceratops. Uma exceção foi o ísquio. Em outros centrosaurinos este osso pélvico tinha, em vista lateral, o ponto mais largo de sua diáfise na metade do comprimento. O ísquio de Wendiceratops no entanto, cresceu mais em direção a sua extremidade inferior, resultando em uma forma geralmente retangular.

Embora a maioria dos espécimes fosse robusta, aparentemente de indivíduos adultos, alguns ossos eram de juvenis. Duas tíbias foram encontradas com um comprimento de apenas vinte centímetros.

Classificação
Wendiceratops foi colocado no Centrosaurinae, como espécie irmã de Sinoceratops. Seu clado formou um "pente" ou politomia com Albertaceratops, outro centrosaurino da mesma formação e o clado dos centrosaurinos mais derivados. Wendiceratops e Sinoceratops foram mais derivados, mais altos na árvore evolutiva, do que Xenoceratops. Sua posição, no entanto, em geral bastante basal, está de acordo com a alta idade absoluta dos Wendiceratops vivendo apenas um milhão de anos depois dos centrosaurinos mais antigos conhecidos Xenoceratops e Diabloceratops. A última análise filogenética incluindo Wendiceratops é reproduzida abaixo, por Chiba et al. (2017):

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2015